Daucus abyssinicus är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Hochstetter och Achille Richard. Daucus abyssinicus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
abyssinicus